Doué ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Doué-la-Fontaine, Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Kanton Doué-la-Fontaine im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Doué (Senegal), senegalesischer Seitenarm des Senegal

Doué ist der Familienname folgender Personen:

 Bertin Doué, ivorischer Leichtathlet
 Désiré Doué (* 2005), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Noumandiez Doué (* 1970), ivorischer Fußballschiedsrichter